19 o diecinueve pueden referirse a:

 Diecinueve, el número natural. 
 El año 19 d. C.
 El año 19 a. C.
 siglo XIX (19)
 19, el álbum debut de la cantante y compositora inglesa Adele.
 19, canción del cantante británico Paul Hardcastle.